Вахонин — русская фамилия:

 Вахонин, Алексей Иванович (1935—1993) — советский тяжелоатлет. Заслуженный мастер спорта СССР (1964).
 Вахонин, Григорий Иванович — Герой Советского Союза
 Вахонин, Иван Матвеевич (24.10.1887—08.08.1965), русский художник-пейзажист.
 Вахонин, Николай Кириллович (*1952) — советский и белорусский учёный.

См. также 
 Вахонин — деревня в Кадуйском районе Вологодской области, Андроновское сельское поселение.
 Вахонины — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.